est une expression anglaise signifiant « entre les lignes ». Elle peut faire référence à :

Journal 

 , hebdomadaire lesbien, gay, bisexuel et transgenre.

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée de  au  sur BBC One.

Cinéma 

 Between the Lines, film américain de Joan Micklin Silver, sorti en 1977 ;
 , documentaire américain de Scott Bass et Ty Ponder, sorti en 2008.

Musique

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Stone Temple Pilots présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Chemistry sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Janis Ian sorti en  ;
 , album de Jason Donovan sorti le .

Voir aussi 

 Read Between the Lines, DVD de Boys Like Girls